Schleidt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton Schleidt (1832–nach 1880), deutscher Landwirt und Bürgermeister, MdL Nassau 
 Margret Schleidt (1928–2012), deutsche Humanethologin
 Wolfgang Schleidt (* 1927), Ethologe